Zweibach ist ein geographischer Name:

von Orten:
 Zweibach, historischer Ortsteil in der Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Zweibach (Aibl), Wohnplatz in der Katastralgemeinde Rothwein, Gemeinde Aibl, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Zweibach, zuvor Schimmelwitz, heute Wszemiłowice, Ortsteil der Stadt- und Landgemeinde Kąty Wrocławskie, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

eines Gewässers:
 Zweibach (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei Neumagen-Dhron, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Zwiebach